Ясенок — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Ясенок, Юлия Дмитриевна (род. 1983) — белорусская спортсменка.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ясенок — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Россия 
 Ясенок — хутор в Мглинском районе Брянской области.
 Ясенок — село в Думиничском районе Калужской области.
 Ясенок — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Ясенок — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Ясенок — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Ясенок — деревня в Глинковском районе Смоленской области.

Украина 
 Ясенок — село в Краснопольском районе Сумской области.

Реки в России 
 Ясенок — река в Калужской области, приток Жиздры.
 Ясенок — река в Тульской области, приток Жилёвки.
 Ясенок — река в Липецкой области, приток Быстрой Сосны.

См. также 
 Ясенок 1-й
 Ясенок 2-й
 Ясенок-Выселки
 Ясенок-Муравьевка
 Ясенок-Подлубное